Teste – plurale di testa
Teste – sinonimo di testimone, soprattutto nel linguaggio giuridico
Teste – adattamento dell'inglese test

Persone
Guillaume Teste – cardinale cattolico francese
Paul Teste – aviatore francese

Altri progetti